

Persone 
 Dara (1998) – cantante bulgara
 Andrea Dara (1979) – imprenditore e politico italiano
 Domenico Dara (1971) – scrittore e insegnante italiano
 Enzo Dara (1938-2017) – basso italiano
 Gabriello Dara (1826-1885) – poeta e politico italiano di origini albanesi
 Giovanni di Dara (XI secolo–XI secolo) – vescovo e scrittore siro
 Olu Dara (1941) – chitarrista, trombettista e cantante statunitense

Altro 
 Dara – importante città-fortezza romana (poi bizantina) nella Mesopotamia settentrionale 
 Dara – sito archeologico del Medio Egitto